Ваго — исконно японские слова, которые существовали в старояпонском, а не заимствованы.

Персоналии 
 Ваго, Бела (1881—1939) — венгерский коммунистический политик, который де-факто занимавший пост министра внутренних дел с Енё Ландлером во время Венгерской Советской Республики.
 Ваго, Иштван (род. 1949) — венгерский телеведущий и политический активист.